Barntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Barntjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun i Jämtland, 
Barntjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun i Ångermanland,

Se även
Barnsjön
Barnagöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn